

Patronyme 

 Branka Veselinović (1918-2023), actrice serbe ;
 Dalibor Veselinović (né en 1987), footballeur serbe ;
 Dušan Veselinović (né en 1999), coureur cycliste serbe ;
 Janko Veselinović (1862-1905), écrivain serbe ;
 Janko Veselinović (né en 1965), homme politique serbe ;
 Ranko Veselinović (né en 1999), footballeur serbe ;
 Sonja Veselinović (née en 1981), écrivaine serbe ;
 Todor Veselinović (1930-2017), footballeur yougoslave.